Allainville (Eure-et-Loir)
 Allainville (Yvelines)

Desambiguações de topônimos